Михаи́л Влади́мирович Васи́льев:
 Васильев, Михаил Владимирович (1908—1986) — советский учёный, доктор технических наук, директор Горно-геологического института Уральского филиала АН СССР (1962—1984).
 Васильев, Михаил Владимирович (1971—2022) — российский священник, Герой Российской Федерации.